27 апреля 2018 года студия Silva Screen Records выпустила музыкальное сопровождение к девятому сезону телесериала «Доктор Кто». Четыре диска издания включают музыку из всех 12 эпизодов сезона, а также из рождественского спецвыпуска «Мужья Ривер Сонг». Третий диск полностью посвящён серии «Ниспосланный с небес».

Список композиций

Примечания 

Саундтреки 2018 года